Osoby o tym nazwisku:
 Jolanta Soczyńska – polska lekkoatletka
 Urszula Soczyńska – polska geografka, hydrolożka